17. etape af Tour de France 2022 var en 129,7 km lang  med 3368 højdemeter i Pyrenæerne, som blev kørt den 20. juli 2022 med start i  og mål på . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.15.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Tim Wellens () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Rafał Majka () – stillede ikke til start på grund af uheld på 16. etape.
  Fabio Felline () – gennemførte ikke på grund af sygdom.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

17